Boca Chica puede referirse a::

 Boca Chica, municipio de República Dominicana;
 Boca Chica, una isla de los cayos de Florida;
 Boca Chica, localidad de la costa del Pacífico de Panamá.